Sium oppositifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pál Kitaibel och Schult.. Sium oppositifolium ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
oppositifolium